Frédérick Gaudreau (né le  mai 1993 à Bromont dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il a joué trois saisons au niveau junior dans la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan ainsi que les Voltigeurs de Drummondville. Il a remporté la Coupe Memorial en 2012 avec les Cataractes. En juin 2014, il signe comme agent libre avec les Admirals de Milwaukee dans la LAH pour y faire ses débuts professionnels. 

Durant la saison 2015-2016, il signe un contrat avec les Predators de Nashville, équipe de la Ligue nationale de hockey liée aux Admirals, mais tout en jouant dans la LAH durant la saison. La saison suivante, il fait ses débuts dans la LNH avec les Predators.

Statistiques 

|-
| 2011-2012 || Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||64 ||5 ||15 ||20 ||2 ||8 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2012-2013 || Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||68 ||13 ||30 ||43 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||27 ||13 ||18 ||31 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||36 ||19 ||21 ||40 ||2 ||11 ||10 ||4 ||14 ||0
|-
| 2014-2015 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||43 ||4 ||7 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||14 ||5 ||2 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||75 ||15 ||27 ||42 ||31 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2016-2017 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||66 ||25 ||23 ||48 ||14 ||3 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville ||LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||0 ||8 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
|2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH ||54 ||22 ||21 ||43 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Predators de Nashville || LNH ||20 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 55 || 3 || 1 || 4 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Admirals de Milwaukee || LAH ||42 ||11 ||17 ||28 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 6 || 1 || 3 || 4 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 19 || 2 || 8 || 10 || 2 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 76 || 14 || 30 || 44 || 8 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-

| 179 || 19 || 43 || 62 || 14 || 20 || 5 || 2 || 7 || 2

Trophées et honneurs personnels

LHJMQ 
2011-2012 : champion de la Coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan
2013-2014 : remporte le trophée Frank-J.-Selke du joueur au meilleur esprit sportif

LAH 
2015-2016 : participe au Match des étoiles de la LAH

Références 

Naissance en mai 1993
Naissance en Montérégie
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Predators de Nashville
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du Wild du Minnesota